Rosemount kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rosemount (Minnesota)
Rosemount (Ohio)